Emplectonema är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av William Stimpson 1857. Enligt Catalogue of Life ingår Emplectonema i familjen Emplectonematidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Emplectonema